Adam Holzman – musicista e tastierista jazz statunitense, figlio di Jac Holzman
 Jac Holzman – imprenditore statunitense, padre di Adam Holzman
 Red Holzman – cestista, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo statunitense
 Winnie Holzman – sceneggiatrice, librettista e attrice statunitense